Gong může být:

gong, bicí hudební nástroj
Gong (divadlo), divadlo v Praze nacházející se na rozhraní pražských čtvrtí Libeň a Vysočany
Gong (skupina), hudební skupina
Gong (aula), multifunkční prostor v Ostravě-Vítkovicích (bývalý plynojem)
Gong (časopis), časopis pro sluchově postižené lidi